Boeing Phantom Ray — американское демонстрационное беспилотное боевое воздушное транспортное средство (UCAV), разработки компании Boeing, его автономного подразделения Phantom Works. Проект создается на базе проекта X-45C и, как предполагается, станет основой для целой серии самолётов-прототипов.

Самолёт спроектирован по схеме «летающее крыло» и выполнен в размере, близком к размеру обычного реактивного истребителя. Первый полёт был выполнен в апреле 2011. Программа испытательных полётов включала моделирование миссий: наблюдение, одиночное нападение, воздушная дозаправка.

ЛТХ 
 Команда: беспилотный (UCAV)
 Длина: 36 футов (11 м)
 Размах крыла: 50 футов (15 м)
 Максимальный взлётный вес: 36 500 фунтов (16 556 кг)
 Силовая установка: 1 × General Electric F404-GE-102D
 Максимальная скорость: 0,85 М
 Крейсерская скорость: 614 миль в час (534 узла; 988 км/ч) ; 0.8 М
 Диапазон действий: 1500 миль (1,303 морских мили; 2,414 км)
 Потолок: 40 000 футов (12 192 м)

См. также 
 Boeing X-45 (Самолёты серии X)
 Boeing MQ-25 Stingray (БПЛА-заправщик, построенный на основе наработок по Boeing Phantom Ray)

Примечания

Ссылки 

Проекты Phantom Works
Однодвигательные реактивные самолёты
Беспилотные самолёты США